BBC Radio 5 Live, une radio britannique ;
 Radio 5, une radio d'Angola ;
 Radio 5, une radio d'Espagne ;
 Radio 5, une radio des Pays-Bas ;

Voir aussi